Nikola Kalinić peut désigner :
 Nikola Kalinić (né en 1991),  joueur serbe de basket-ball ;
 Nikola Kalinić (né en 1988),  footballeur international croate.

Voir aussi